Estate steht für:
 Estate (Album) von Michel Petrucciani
 Estate (Band) Österreich
 Estate Carriage, US-amerikanische Automobilmarke
 Alto Estate, Weingut in Südafrika
 Belfield Estate, Bauwerk in Philadelphia
 Crown Estate, Krongut der britischen Krone
 Lulworth Estate, Anwesen in England
 Real Estate, US-amerikanische Indie-Rock-Band
 Rooms Estate, Ortslage in Saint Phillip auf Antigua
 Tolkien Estate, Körperschaft
 Woolworth Estate Anwesen in New York
 Estate, italienischer Name für die  Jahreszeit Sommer
 Estate in land, ein Rechtsinstitut im Vermögensrecht der Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 The Estate